A Fed Cup de  1965 foi a terceira edição torneio de tênis feminino mais importante por nações, 13 equipes participaram do Grupo Mundial, com a Austrália repetindo o ano anterior vencendo os EUA na final.

O Brasil participou desta edição perdendo para a França.

Final

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1965 no tênis